Патро́кл может означать:
 Патрокл — персонаж древнегреческой мифологии.
  — скульптор.
 Патрокл — бухта Японского моря во Владивостоке.
 (617) Патрокл — астероид, открытый в 1906 году.
 Патрокл Македонянин — древнегреческий наварх, стратег, географ и исследователь.
 Патрокл Македонянин (наварх Птолемея II) — придворный и наварх царя эллинистического Египта Птолемея II.

См. также 
 Патроклос (остров)
 Менелай с телом Патрокла